Red Alert () — высший уровень тревоги во многих системах оповещения.

Компьютерные игры 
 Command & Conquer: Red Alert — серия компьютерных игр:
 Command & Conquer: Red Alert — первая игра из серии.
 Command & Conquer: Red Alert: Counterstrike — первое дополнение к Command & Conquer: Red Alert.
 Command & Conquer: Red Alert: The Aftermath — первое дополнение к Command & Conquer: Red Alert.
 Command & Conquer: Red Alert: Retaliation — третье дополнение к Command & Conquer: Red Alert, эксклюзивно вышло для Playstation.
 Command & Conquer: Red Alert 2 — вторая игра.
 Command & Conquer: Yuri’s Revenge — аддон к Command & Conquer: Red Alert 2.
 Command & Conquer: Red Alert 3 — третья игра.
 Command & Conquer: Red Alert 3 — Uprising — самостоятельное дополнение к Command & Conquer: Red Alert 3.
Command & Conquer: Red Alert Mobile — игра, выпущенная для J2ME.
Command & Conquer: Red Alert — игра, выпущенная для iOS.
 Command & Conquer Remastered Collection — ремастер Command & Conquer и Command & Conquer: Red Alert.

Другие значения 
 Red Alert — британская Oi!/панк-группа
 Ред Алерт — персонаж из вымышленной вселенной Трансформеров
  — роман 1958 года британского писателя Питера Джорджа о ядерной войне.